Longbush est une localité rurale située dans le District de Carterton (dans la région de Wellington), dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée dans une vallée au sud-est de la ville de Carterton, et les villages les plus proches sont Gladstone et Ponatahi vers le nord.

Géographie 
La zone de Longbush comprend une vallée entourée par les collines de ‘Ponatahi Hills’, qui s’élèvent à  vers l’ouest et les pentes sud de la chaîne de " Maungaraki Range "  , qui atteignent , et qui culminent autour de la partie arrière de la crête de ‘Windy Peak Ridge’.

La zone de colline/vallée est une zone de transition entre les plaines et le pays de collines rudes qui s’étend vers l’est.

La plaine centrale de la ville de Gladstone, et la zone de Martinborough s’enroulent autour des pentes nord et ouest du secteur de Longbush et les zones d’Hinakura, Tuturumuri, et Huangarua limitant les côtés est et sud .

Population 
Longbush a une petite population résidente, composée principalement de fermes d’élevage bovin .

Personnalités notables 
 (vers.1842 – 14 janvier 1904), un leader tribal de Nouvelle-Zélande, propriétaire terrien, assesseur et propriétaire de journal.

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Région de Wellington
District de South Wairarapa